Anreith ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Anreith (1754–1822), Bildhauer in Kapstadt
 Georg Anreith (1751–1823), Bildhauer in Ungarn